Zuid-Soedanees voetbalelftal (mannen)
 Zuid-Soedanees voetbalelftal (vrouwen)